Birkenhof steht für:
 Birkenhof (Aschheim), Ortsteil der Gemeinde Aschheim, Landkreis München, Bayern
 Birkenhof (Bad Berneck im Fichtelgebirge), Ortsteil der Stadt Bad Berneck im Fichtelgebirge, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Birkenhof (Bergkirchen), Ortsteil der Gemeinde Bergkirchen, Landkreis Dachau, Bayern
 Birkenhof (Dorfen), Ortsteil der Stadt Dorfen, Landkreis Erding, Bayern
 Birkenhof (Fichtenau), Wohnplatz im Ortsteil Unterdeufstetten der Gemeinde Fichtenau, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Birkenhof (Harburg), Ortsteil der Stadt Harburg, Landkreis Donau-Ries, Bayern
 Birkenhof (Herscheid), Ortsteil der Gemeinde Herscheid, Märkischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Birkenhof (Ingersheim), Wohnplatz im Ortsteil Großingersheim der Gemeinde Ingersheim, Landkreis Ludwigsburg, Baden-Württemberg 
 Birkenhof (Kirchzarten), Ortsteil der Gemeinde Kirchzarten, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg
 Birkenhof (Konradsreuth), Ortsteil der Gemeinde Konradsreuth, Landkreis Hof, Bayern
 Birkenhof (Leimen), Wohnplatz im Stadtteil Gauangelloch von Leimen, Rhein-Neckar-Kreis
 Birkenhof (Meßstetten), Siedlungsplatz in der Teilgemarkung Tieringen der Stadt Meßstetten, Zollernalbkreis, Baden-Württemberg
 Birkenhof (Neuruppin), Wohnplatz der Stadt Neuruppin, Landkreis Ostprignitz-Ruppin, Brandenburg
 Birkenhof (Neuendettelsau), Ortsteil der Gemeinde Neuendettelsau, Landkreis Ansbach, Bayern
 Birkenhof (Overath), Ortsteil der Stadt Overath, Rheinisch-Bergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Birkenhof (Schramberg), Hof in der zentralen Stadtteilgemarkung von Schramberg, Landkreis Rottweil, Baden-Württemberg
 Birkenhof (Templin), ein Wohnplatz der Stadt Templin, Landkreis Uckermark, Brandenburg
 Birkenhof (Wenzenbach), Ortsteil der Gemeinde Wenzenbach, Landkreis Regensburg, Bayern
 Birkenhof (Wiesbaum), Wohnplatz der Gemeinde Wiesbaum, Landkreis Vulkaneifel, Rheinland-Pfalz
 Birkenhof (Wirsberg), Ortsteil des Marktes Wirsberg, Landkreis Kulmbach, Bayern
 Birkenhof (Wittendörp), Wohnplatz der Gemeinde Wittendörp, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern
 Birkenhof (Wurzen), Ortsteil der Stadt Wurzen, Landkreis Leipzig, Sachsen

Birkenhof bezeichnet:
 Birkenhof (Absberg), abgegangener Ortsteil von Absberg bzw. Enderndorf, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern
 Birkenhof (Bennungen), Wohnhaus in Bennungen in Sachsen-Anhalt
 Birkenhof (Hannover), eine diakonische Einrichtung in Hannover, Niedersachsen; siehe von Bodelschwinghsche Stiftungen Bethel
 Birkenhof (Radebeul), eine Villa in Radebeul, Landkreis Meißen, Sachsen

Siehe auch:
 Barkenhoff
 Birkenhöfe
 Birkhof
 Brunnen «Im Birkenhof»
 Wohnsiedlung Birkenhof